Louis Comte peut désigner :
 Louis Comte, un aventurier douteux et peut-être affabulateur impliqué dans la Révolution française ;
 Louis Comte, un artiste de prestidigitation français à Paris au  ;
 Louis Comte (1857-1926), un pasteur de l'Église Réformée de Saint-Étienne, il fut notamment le fondateur de l'œuvre des enfants à la montage.